Алдынское сражение произошло 6 июля 1785 года возле селения Алды. В конце июня в Чечню был направлен русский отряд (2000 человек, два орудия) во главе с полковником Н. Ю. де Пьери. Его задача состояла в том, чтобы подавить восстание сторонников Шейх Мансура (Ушурмы).

Положение дел на Северном Кавказе на середину 1785 года 
Для укрепления влияния Российской империи на Кавказе была возведена Азово-Моздокская укрепленная линия. В ответ за этим последовало освободительное движение горцев Чечни и затем всего Северного Кавказа против колониальной политики России, которую возглавил первый имам Северного Кавказа Шейх Мансур. Командование русской армии приняло решение провести карательную экспедицию в глубь Чечни для подавления восстания.

Начало экспедиции 
6 июля 1785 года экспедиционный отряд полковника Де Пьери в составе Астраханского полка, батальона Кабардинского полка, двух рот Томского полка и сотни казаков Терского войска, со стороны Калиновской станицы направился к равнинному аулу Алды, где находились главные силы шейха Мансура.

Подойдя ближе Де Пьери разведал, что жители покинули селение и отдал приказ солдатам сжечь его. Уничтожив аул, войска стали отходить к переправе через Сунжу.

Сражение 

Колонна двинулась в обратный путь, но как только она вступила в ущелье, была окружена со всех сторон войсками Мансура, которые, были прикрыты небольшим лесом. Горцы, не чувствуя особого урона, поражали отряд меткими выстрелами. Как только отряд Пьери дошёл до гущи леса и углубился в него, началось сражение. Алдынцы вместе с подошедшими к ним на помощь жителями соседних аулов атаковали отряд Пьери. Войска, сдавленные с двух сторон, попали в окружение. На пути движения отряда, горцами в нескольких местах были устроенные завалы из деревьев. Под перекрёстным огнем, ценой больших потерь с боями они продолжали продвигаться к переправе через Сунжу. Колонна, пройдя первую версту сквозь лес, уже потеряла большую часть арьергарда. После многократных попыток отбить у неприятеля взятую ими пушку, капитан Казин и несколько солдат вышли вперёд колонны и стали защищать переднюю пушку. Тем не менее лошади, которые везли снаряды и тащили второе орудие, были перебиты. Кабардинцы (Кабардинский 80-пехотный полк) были вынуждены одновременно отбиваться от горцев, нести на себе ящики со снарядами и тянуть орудие. В то же время с флангов наседали горцы с натиском врезались в шеренги боковых цепей. «Несмотря на это отряд двигался вперед, но когда подошёл к тому месту, где оставлен был резерв для защиты прохода, перед ними предстала страшная картина — все солдаты и офицеры были перебиты. При этом неожиданном обстоятельстве войска пришли в замешательство и в то же мгновение горцы с новой силой бросились на них со всех сторон, где завязался ожесточенный бой, боковые цепи были смяты и опрокинуты массой горцев. Колонна рассечена на две части, среди отступавших началась паника».

Оставшаяся маленькая часть отряда с большими потерями вышла к переправе. Дойдя до Сунжи, остатки войск стали спешно переправляться на другую сторону берега. Преследовавшие их горцы стреляли уже по переплывавшим реку солдатам.

Прорвавшиеся сквозь чеченцев егерей и небольшое количество казаков у Сунжи должен был ждать отряд оставленный там для охраны переправы, но они не застали там ни оставленного отряда, ни судов для переправы. Командир этого отряда, услышав пушечные выстрелы в Алдах и желая быть причастным в выгодной, по его мнению, победе, пошел на соединение с Пьери; но, наткнувшись на мертвые тела оставленных в узком проходе солдат, до того был напуган, что, бежав поспешно обратно, переправился на левый берег Сунжи, истребив каюки и ушел за Терек. Командир этот был В. С. Томара, в дальнейшем занимавший важный пост посланника России в Константинополе.

Последствия 
Отряд Пьери потерял убитыми тринадцать офицеров и семьсот сорок человек нижних чинов. 162 человека попали горцам в плен. Среди них был и молодой князь П. И. Багратион — впоследствии герой Отечественной войны 1812 года. «Это поражение армии сильно возвысило авторитет Мансура в глазах горцев. Успех войск Шейха Мансура быстро распространился на Кубань и Кабарду, после восстание охватило значительное пространство».

Память 
А. П. Ермолов в письме к дежурному генералу при императоре Арсению Закревскому, упоминает строительство укреплений вдоль Сунженской линии:

См. также 
 Ханкальское сражение (1807)

Примечания

Литература 
 
 Зиссерман А. Л. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя Барятинского полка. (1726—1880). Т. 1—3. СПб., 1881.

Сражения в Чечне
События 6 июля
Июль 1785 года
1785 год в России
Движение шейха Мансура
Сражения 1785 года
1780-е годы в Чечне